In 2005 werd het 93ste Campeonato Paraense gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat Pará. De competitie werd georganiseerd door de Federação Paraense de Futebol en werd gespeeld van 8 december 2004 tot 3 april 2005. Er werden twee toernooien gespeeld, omdat Paysandu beide won was er geen finale meer nodig.

Voorronde

Eerste fase

Eerste toernooi

Groep A

Groep B

Finale

Tweede toernooi

Groep A

Groep B

Finale

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Paraense
Para